«Halestorm» — дебютний студійний альбом американського рок-гурт Halestorm. В США альбом вийшов 28 квітня 2009.

Список пісень

Бонусні треки

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Halestorm
Дебютні альбоми 2009
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми